Вайнштейн, Моисей: Вайнштейн, Моисей Исакович (1940—1981) — украинский советский живописец, педагог.
 Вайнштейн, Моисей Рубинович (1906—1963) — азербайджанский советский композитор и дирижёр, дед Гарри Каспарова.